Nazuna Hagi est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
Nazuna Hagi est une scientifique travaillant sur l'île sur le lancement de la fusée Tsukuyomi. Elle s'occupa des entraînements de Rose-Red Strauss lorsque celui-ci essaya des combinaisons spatiales. Elle remarqua également que des opposants à l'opération Over-Moon avaient l'intention de détruire l'île en s'équipant de missiles. En l'ayant appris, Nazuna ordonna à ses collègues de déployer l'armement de lutte anti-sous marine. Lorsque les opposants de l'opération Over-Moon passèrent à l'action, Nazuna aperçut une silhouette dans le ciel avant de savoir qu'il s'agissait en réalité de Strauss. Elle fut d'ailleurs étonnée lorsqu'elle apprit que Strauss était invulnérable au soleil. Contrairement à son collègue Li Hong-Fei, Nazuna fut la seule à reconnaître que Strauss était un être extrêmement puissant.

Personnage de Vampire Chronicles